Рифáа Рáфи ат-Тахтáуи (, Тахта, Египет — , Каир) — египетский просветитель, общественный деятель, историк, писатель и переводчик. Окончил мусульманский университет аль-Азхар в Каире; в 1826—31 находился в Париже. В 1837—49 возглавлял Школу перевода (позднее — Школа языков) в Египте, с 1863 — Бюро переводов. Тахтави и его ученики перевели около 2 тысяч сочинений европейских авторов на арабский язык. В том числе известен его перевод с французского языка на арабский «Марсельезы».

Тахтави — крупный организатор народного просвещения в Египте, один из первых среди арабов поборников женского образования. В 1834 опубликовал книгу о Франции, сыгравшую большую роль в ознакомлении египтян с французской прогрессивной общественной мыслью. Известны его сочинения о путях развития Египта, Франции.

Был первым пропагандистом идей египетского патриотизма. Выступал за введение парламентской формы правления.

Переводы на русский язык 
 Рифаа Рафи ат-Тахтави. Извлечение чистого золота из кратного описания Парижа, или Драгоценный диван сведений о Париже. — Пер. с араб. В. Н. Кирпиченко. — М.: Наука, серия «Литературные памятники», 2009.

Примечания

Источники 
 Кирпиченко В. Н., Сафронов В. В. История египетской литературы XIX—XX веков в 2-х тт. — Т. 1. — С. 57—71, 73—75, 158—160.
 Крачковский И. Ю.. Избр. соч. — Т. 3. — —, 1956. — С. 367—374.
 Кахарова Н. Путешествие в Париж Рифаа ат-Тахтави. — Душанбе, 1968.
 Левин З. И. Развитие основных течений общественно-политической мысли в Сирии и Египте. — , 1972.
 Наджар Х. Рифаат ат-Тахтави. — Каир, 1966: El Tahtawi Fatny, Petit aperçu historique de la vie et de l’oeuvre de Rifaah EI-Tahtawi. — Le Caire, 1958.

Историки Египта
Египтологи  Египта
Писатели Египта
Переводчики Египта
Философы Египта
Журналисты Египта
Выпускники университета аль-Азхар